Afasia di Wernicke: afasia sensitiva.
Encefalopatia di Wernicke: sindrome neurologica da deficit di tiamina, reversibile.
Sindrome di Wernicke-Korsakoff: encefalopatia suddetta che porta a deficit psichici, irreversibile.

Pagine correlate

Carl Wernicke (1848-1905) l'eponimo neurologo tedesco.